La província de Sverdlovsk - Свердловская область  - és un subjecte federal de Rússia. El seu nom es va adoptar després de la Revolució Russa en honor de Iàkov Sverdlov. La capital n'és Iekaterinburg, anomenada Sverdlovsk en època soviètica.

Població 
Segons el cens rus del 2002 hi havia 4.486.214 habitants, dels quals eren urbans 3.943.529 i rurals 542.685.

Per grups ètnics, 28.957 (0,06%) no donaven dades de comunitat ètnica. La resta s'identificaven amb 148 grups ètnics, entre els quals:
 4.002.974 russos (89%)
 168.143 tàtars (3,75%)
 55.478 ucraïnesos (1,2%)
 37.296 baixkirs (0,8%)
 27.863 maris (0,6%)
 22.540 alemanys del Volga (0,5%)
 Altres

Ciutats principals